Zmaza – polski zespół punkowy
 zmaza nocna, polucja – mimowolny wytrysk nasienia